

Нью-Бостон — місто, штат Іллінойс
 Нью-Бостон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нью-Бостон — місто, штат Техас
 Нью-Бостон — селище, штат Огайо